Chodau ist
 der deutsche Name einer Stadt im Okres Sokolov in Tschechien, siehe Chodov

Chodau ist der Familienname folgender Personen:
 Maximiliane Hiserle von Chodau (um 1676/77–1738), Geliebte des sächsischen Kurfürsten August des Starken und danach von Alexander Benedikt Sobieski